Sun Ultra — линейка рабочих станций и серверов, основанных на микропроцессорной архитектуре UltraSPARC, выпускавшихся корпорацией Sun Microsystems с 1995 по 2001 год. В рамках этой серии впервые были представлены 64-битные процессоры UltraSPARC (с расширениями VIS), а в более поздних версиях - такие PC-технологии как PCI и ATA.

Рабочие станции Ultra и серверы Ultra Enterprise (позднее, просто Enterprise) заняли место ранних SPARCstation и SPARCcenter/SPARCserver соответственно. Сама серия Ultra/Enterprise была позднее замещена на линейки Sun Blade (рабочие станции) и Sun Fire (серверы).

Машины серии Ultra продавались во время бума доткомов и стали наиболее продаваемой линейкой компьютеров, произведенных Sun Microsystems.

Бренд Ultra был возрожден в 2005 году с выпуском рабочих станций Ultra 20 и Ultra 40 на процессорах AMD Opteron. Эти рабочие станции хотя и носили имя Ultra, были основаны не на UltraSPARC, а на процессорной архитектуре x86-64 (для обозначения которых Sun использовала термин «x64»). Также в 2005 году Sun выпускает серию лаптопов Ultra 3 Mobile Workstation на платформе UltraSPARC, которые однако уже на следующий год были сняты с производства. Новые настольные системы Ultra 25 и Ultra 45 на процессорах UltraSPARC IIIi были представлены на рынке в 2006 году. Однако, в октябре 2008 года, Sun завершила выпуск данных систем, тем самым фактически полностью прекратив производство рабочих станций архитектуры SPARC. х86 системы Ultra выпускались ещё два года; последняя модель (Ultra 27 основанная на Intel Xeon) была снята с производства в июне 2010 года, завершив таким образом историю Sun как производителя профессиональных рабочих станций.

Модели Sun Ultra

Рабочие станции Ultra (1995—2001)

Серверы Ultra Enterprise/Enterprise

Начальный уровень 

Серверы начального уровня ().

Средний и высший класс 

Серверы среднего () и высшего уровня ().

Рабочие станции Ultra (2005-2010)

UltraSPARC

x64

Примечания

Ссылки 
 Sun System Handbook 
 Sun Field Engineer Handbook, 20th edition